Bain se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Bain
 Raoul H. Bain